Heinze kan som auktorsförkortning betyda:

 Jürgen Heinze
 B. Heinze

Robotskapade auktorsförkortningar